Телиптерисовые () — семейство папоротников порядка .

Таксономия 
Семейство Телиптерисовые включает 1034 вида в 30 родах и 2 подсемействах:
 Подсемейство 
  (10)
  (4)
  (20)
 Подсемейство 
 [215]
  [12]
  [1]
  [20]
  [70]
  [47]
  [8]
  [2]
  [4]
  [~120]
  [27]
  [1]
  [15]
  [1]
  [12]
  [3]
  [3]
  1963 [~15]
  [30]
  [~80]
  [68]
  [11]
  [~185]
  [18]
  1973 [22]
  [2]
  [8]

Примечания

Ссылки 
 

Многоножковые (порядок)